Тойо (Коті)
Тойо (Кумамото)